Наваскуэс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ронкаль-Саласар. Занимает площадь 96,02 км². Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Navascués
 Navascués

Муниципалитеты Наварры